Blaser steht für:

 Blaser (Berg), Berg in den Stubaier Alpen, Tirol
 Blaser Jagdwaffen, deutscher Hersteller von Jagdwaffen und Jagdbekleidung
 Blaser Swisslube, Schweizer Hersteller von Kühlschmierstoffen

Blaser ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Blaser (1908–1978), Schweizer Politiker
 Alfred Blaser (1913–2005), Schweizer Vielseitigkeitsreiter
 Andrew Blaser (* 1989), US-amerikanischer Skeletonfahrer
 Beat Blaser (* 1953), Schweizer Jazzmusiker und Musikjournalist
 Emmanuella Blaser (* 1945), Schweizer Politikerin
 Guntram Blaser (1934–2021), deutscher Landespolitiker (Baden-Württemberg, CDU)
 Hans-Ulrich Blaser (* 1943), Schweizer Chemiker
 Horst Blaser (* 1932), Büchsenmachermeister und Gründer der Blaser Jagdwaffen GmbH (1957)
 Jean-Pierre Blaser (1923–2019), Schweizer Physiker und Hochschullehrer
 Jizchak Blaser (1837–1907), russischer Oberrabbiner von St. Petersburg
 Karin Blaser (* 1979), österreichische Skirennläuferin
 Kevin Blaser (* 1999), schweizerischer Basketballspieler
 Klauspeter Blaser (1939–2002), Schweizer evangelischer Theologe
 Konrad Blaser (* 1975), Schweizer Pastor und Autor
 Martin J. Blaser (* 1948), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Peter Blaser (* 1941), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Pierre-Philippe Blaser (* 1968), Schweizer Pfarrer und Synodalratspräsident
 Robert Blaser (* 1948), Schweizer Ringer
 Robert-Henri Blaser (1919–1986), Schweizer Hochschullehrer, Germanist und Medizinhistoriker
 Samuel Blaser (* 1981), Schweizer Posaunist und Arrangeur
 Walter Blaser (Unternehmer) (1922–1998), Schweizer Gründer der Blaser Café AG
 Walter Blaser (1947–1988), Schweizer Boxer
 Werner Blaser (1924–2019), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Bläser